

Mitologia greca
 Driante – figlio (o, in altre versioni, fratello) di Licurgo, re della Tracia
 Driante – figlio di Ares e Giapeto
 Driante – uno dei dodici figli di Egitto e di Caliadne
 Driante – fratello di Anfiloco
 Driante – condottiero di Tanagra che portò con sé mille arcieri per difendere Tebe dai "Sette contro Tebe". Morì in battaglia, per mano ignota.
 Driante – guerriero greco che durante la guerra di Troia venne ucciso da Deifobo.

Note